Cotton ("cotone" in inglese) può riferirsi a:

Aziende
Cotton – casa motociclistica britannica del passato

Cinema
The Cotton Club – film del 1984 di Francis Ford Coppola

Geografia

Altopiano di Cotton – altopiano nella Terra di Oates

Contea di Cotton – contea dello stato dell'Oklahoma

Persone
Aimé Auguste Cotton – fisico francese
Annie Cotton – attrice e cantante canadese
Ben Cotton – attore canadese
Bryce Cotton – cestista statunitense
Eugénie Cotton – scienziata francese
Fearne Cotton – conduttrice televisiva e radiofonica britannica
Fran Cotton – ex rugbista a 15, dirigente sportivo e imprenditore britannico
Frank Albert Cotton – chimico statunitense
Jack Cotton – ex cestista statunitense
Jeff Cotton – musicista statunitense
John Cotton – predicatore inglese
Mary Ann Cotton – assassina seriale britannica
Mason Vale Cotton – attore statunitense, fratello di Maxwell Perry 
Maxwell Perry Cotton – attore statunitense
Rebecca Cotton – ex cestista neozelandese
Robert Bruce Cotton – politico inglese, fondatore della Cottonian Library
Roxie Cotton – wrestler professionista statunitense
Schea Cotton – ex cestista statunitense
Stapleton Cotton, I visconte Combermere – generale britannico
Tekele Cotton – cestista statunitense
Tom Cotton – politico e avvocato statunitense
Wes Cotton – ex rugbista a 13 e modello inglese
William R. Cotton - meteorologo statunitense

Altro
Cotton – cratere sulla superficie di Venere
Cotton Club – night club newyorkese del passato
Cotton – videogioco del 1991

Pagine correlate 
 James Cotton